Человек бросает якорь () — советская драма 1967 года производства киностудии Азербайджанфильм. Последняя роль в кино актёра Исмаила Эфендиева.

Синопсис 
В фильме рассказывается история молодого инженера-нефтяника Джавада, погибшего в морском бризе во время шторма. В фильме также рассказывается о мужестве и храбрости членов его бригады, которые чтят его память и продолжают его дело.

Создатели фильма

В ролях 
 Алескер Ибрагимов — Рамиз
 Гаджимурад Егизаров — Мурад
 Окума Курбанова — Шамама
 Исмаил Эфендиев — Ширали
 Людмила Марченко — Нина
 Земфира Сахилова — Адиля
 Юрий Перов — Андрей
 Александр Петров — Вадим
 Мухтар Маниев — Маджид
 Эдуард Акопов — Гарабала
 Аркадий Толбузин — Мороз
 Фикрет Алиев — врач
 Ариф Бабаев
 Х. Алиев
 В. Рябова
 Талят Рахманов — нефтяник
 Р. Ибрагимов
 Эльхан Касумов — резидент
 Рафаэль Дадашев — нефтяник
 Земфира Садыкова — медсестра
 Джамиля Атайева (в титрах не указана)

Роли дублировали

Внутренний дубляж (в титрах не указаны) 
 Дадаш Казымов — нефтяник
 Гасан Турабов — Рамиз (Алескер Ибрагимов)
 Амина Юсифкызы — Адиля (Земфира Сахилова)
 Гасан Мамедов — русский нефтяник
 Амилет Ханизаде — ???
 Азизага Касумов — Маджид (Мухтар Маниев)
 Малик Дадашов — ???
 Этайя Алиева — Шамама (Окума Курбанова)
 Сулейман Аскеров — Ширали (Исмаил Эфендиев)
 Шахмар Алекперов — Мурад (Гаджимурад Егазаров)
 Камиль Губушев — русский нефтяник

Дубляж на русский язык 
 Геннадий Юдин — Ширали (Исмаил Эфендиев)
 Александр Белявский — Рамиз (Алескер Ибрагимов)
 Нина Никитина — Шамама (Окума Курбанова)
 Эдуард Изотов — Мурад (Гаджимурад Егизаров)

Административная группа 
 автор сценария: Имран Касумов
 режиссёр-постановщик: Ариф Бабаев
 второй режиссёр: Рамиз Алиев
 оператор-постановщик: Ариф Нариманбеков
 второй оператор: В. Хасанов
 монтажёр-постановщик: Тамара Нариманбекова
 художник-постановщик: Джабраиль Азимов
 художник по костюмам: Аганагы Ахундов
 художник-гримёр: В. Арапов
 композитор: Кара Караев
 звукооператор: Акиф Нуриев, Алекпер Гасанзаде
 органистка: Z. Cəfərova
 пианист: А. Абдуллаев
 гитарист: Ю. Сардаров
 редактор: Наталья Шнейер
 операторы комбинированных съёмок: Сергей Ключевский, Мирза Мустафаев
 художник комбинированных съёмок: Мирза Рафиев
 ассистенты режиссёра: Р. Алиев, Фикрет Алиев, А. Ахмедов, Адиль Исмаилов, Энвер Хасанов
 ассистенты оператора: В. Иващенко, Рамиз Бабаев, Сардар Велиев (в титрах — С. Велиев)
 ассистентка художника: Т. Меликзаде
 директор фильма: Назим Алекперов

Награды и премии

Прометей-68 
Фильм был номинирован на премию кинофестиваля, где победу одержал режиссёр Ариф Бабаев за лучший сюжет и за первый его полнометражный фильм (ранее он снимал короткометражки).

Литература

Ссылки 
 Фильм Человек бросает якорь попал в десятку лучших избранных фильмов.
 Страничка фильма в Facebook.

Фильмы СССР 1967 года
Фильмы студии «Азербайджанфильм»
Фильмы на азербайджанском языке
Фильмы-драмы СССР
Фильмы по сценариям Имрана Касумова